Moreno Fernández ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Moreno Fernández (Linguist) (* 1960), spanischer Sprachgeograph und Soziolinguist
 José Manuel Moreno Fernández (1916–1978; El Charro), argentinischer Fußballspieler